Wilga (gemeente)
 Wilga (Mazovië)

Plaats in West-Australië 
 Wilga (West-Australië), een plaats in de LGA Shire of Boyup Brook